Sarbka ist der Name mehrerer Orte in Polen

 Sarbka (Czarnków), ein polnisches Dorf in der Gemeinde Czarnków, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Woiwodschaft Großpolen
 Sarbka (Wągrowiec), ein polnisches Dorf in der Gemeinde Wągrowiec, Powiat Wągrowiecki, Woiwodschaft Großpolen